«Не́сколько дней из жи́зни И. И. Обло́мова» — советский художественный полнометражный двухсерийный цветной фильм, снятый Никитой Михалковым на киностудии «Мосфильм» в 1979 году по мотивам романа И. А. Гончарова «Обломов».

Сюжет 
Сюжет фильма имеет отличия от сюжета книги.

Главный герой — Илья Ильич Обломов, владелец небольшого имения — вечно проводит время в праздности, преимущественно предаваясь сну и безделью. Изменить стиль его жизни периодически пытается Андрей Иванович Штольц, друг детства, активный и жизнерадостный мужчина. Он один в состоянии заставить его выйти из дома, отказаться от вредных привычек, «начать жить». В одном из своих визитов Штольц представляет товарища своим знакомым — семейству Ильинских. Вскоре Штольц уезжает за границу и поручает Ольге Ильинской взять Обломова под свою опеку. Летом Ильинские переезжают за город, Обломов снимает дачу рядом с ними. Ольга и Обломов много времени проводят вместе, между ними возникает чувство. Девушка ждёт от Обломова твёрдости духа и даже отказывает пожилому барону, который сватался к ней. Илья Ильич, будучи человеком противоречивым и очень чувствительным, проявляет нерешительность. 

В финале закадровый голос сообщает, что впоследствии Обломов переехал на Выборгскую сторону, сблизился с хозяйкой дома, Агафьей Пшеницыной, и женился на ней, а через семь лет умер от апоплексического удара. В браке с Пшеницыной у Обломова родился сын, названный в честь друга Андреем. Ольга же вышла замуж за Штольца, и после смерти Обломова они взяли его сына на воспитание. Завершает всё тихая сцена в загородном доме четы Штольцев, вызывающая сомнение в их взаимном счастье, и маленький Андрюша, бегущий по полю на встречу с матерью.

В главных ролях 
 Олег Табаков — Илья Ильич Обломов
 Юрий Богатырёв — Андрей Иванович Штольц
 Андрей Попов — Захар, слуга Обломова
 Елена Соловей — Ольга Сергеевна Ильинская
 Авангард Леонтьев — Иван Алексеевич Алексеев, друг Обломова

В ролях 
 Андрей Разумовский — Илюша Обломов
 Олег Козлов — Андрюша Штольц
 Елена Клещевская — Катя, горничная Ольги
 Галина Шостко — Марья Михайловна, тётка Ольги
 Глеб Стриженов — барон фон Лангваген
 Евгений Стеблов — Илья, отец Обломова
 Евгения Глушенко — мать Обломова
 Николай Пастухов — Иван Богданович, отец Штольца (озвучил Николай Губенко)

В эпизодах 
 Олег Басилашвили — господин в Петербурге, показавший Обломову язык
 Руслан Ахметов — предводитель турок в Петербурге
 Леонид Харитонов — Лука Саввич, гость у Обломовых
 Виктор Гоголев — слуга барона
 Любовь Соколова — провожающая Штольца в Москву
 Нонна Терентьева — гостья Ольги в саду
 Игорь Кашинцев — провожающий Штольца в Москву
 Николай Бурляев — гость Ольги в саду
 Павел Кадочников — Павел Петрович, министр
 Александр Овчинников
 Николай Теньгаев
 Вера Новикова
 Эрнст Романов — секретарь Павла Петровича
 Михаил Дорофеев — Алексей Наумович, гость у Обломовых
 Николай Горлов — старик, крепостной Обломовых
 К. Михайлова
 Федя Стуков — Андрюша, сын Обломова
 Анатолий Ромашин — текст от автора Не указанные в титрах 
 Никита Михалков — сановный господин в Петербурге Александр Адабашьян — сановный господин в Петербурге Сергей Баталов — лакей 
 Людмила Гурченко — престарелая крестьянка в имении Обломовых''

Факты 
 В фильме использована музыка Беллини, Сергея Рахманинова.
 Усадьба Пестовых в деревне Сенькино Серпуховского района, Московской области выступила в роли дома Ольги Ильинской.
 Некоторые эпизоды были сняты в деревне Старая Басань Бобровицкого района, Черниговской области (Украина).

Примечания

Ссылки 
 A Dreamlike Soviet ‘Oblomov’ / NY Times  обзор и рецензия на фильм

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Ивана Гончарова
Фильмы Никиты Михалкова
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке